Horňák je české a slovenské příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Ján Horňák (1918–1969) – slovenský ekonom
 Josef Horňák (1891–1977) – český herec, režisér a dramatik
 Kamil Horňák (1937–1996) – český knihovník a literární kritik
 Ľubomír Horňák (* 1968) – slovenský hudebník, člen skupiny Elán
 Michal Horňák (* 1970) – český fotbalista
 Mirko Horňák (* 1952) – slovenský matematik, pedagog a hráč bridže
 Miroslav Horňák (1931–1994) – slovenský filmový scenárista, dramaturg a režisér
 Miroslav Horňák (hudebník) (* 1961) – český banjista a manažer
 Pavel Horňák (* 1968) – bývalý český zpěvák a soudce
 Róbert Horňák (* 1965) – slovenský divadelní a rozhlasový režisér

 v ženské podobě s přechýlením

 Ladislava Horňáková (* 1963) – česká historička umění
 Soňa Horňáková (* 1959) – slovenská zpěvačka
 Jozefina Kišová-Horňáková (1918–???) – slovenská komunistická politička a poslankyně

Související články 

 Hornyák
 Hornák
 Hornáček

Česká příjmení
Slovenská příjmení